Сергей Николаевич Муратов () — российский промышленник, государственный и партийный деятель, сенатор Российской Федерации (представитель от Курганской областной думы), председатель Курганского регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей, кандидат экономических наук.

Из-за поддержки нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями  Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Биография 
Сергей Николаевич Муратов родился 13 января 1964 года в городе Щучье Щучанского сельского района Курганской области, ныне город — административный центр Щучанского района той же области.

Учился в школе в посёлке Лебяжье Лебяжьевского района Курганской области.

В 1986 году окончил Курганский сельскохозяйственный институт. 

Работал главным специалистом на предприятиях агропромышленного комплекса Курганской области.

С 1992 по 1994 годы работал директором ТОО «Росинвестсвязь».

С 1994 по 1996 год работал исполнительным директором ТОО «Зауралсельснаб».

С 1996 по 2002 год работал генеральным директором ООО «Зауральская топливно-энергетическая корпорация».

Был антикризисным управляющим ряда предприятий, включая ОАО «Лебяжьевский элеватор», ОАО «Макушинский элеватор».

В 2002 году Сергей Николаевич был назначен внешним управляющим ФГУП «Курганприбор», на котором из-за долгов  было практически прекращено производство. Вместе со специалистами Муратов разработал антикризисную программу по развитию предприятия. В результате её реализации удалось сохранить мобилизационные мощности не только «Курганприбора», но и обанкротившихся предприятий городов Самары, Нижнего Новгорода, Саранска и других. С этих заводов в Курган было перевезено более 1,5 тысяч единиц оборудования, 7,5 тысяч оснастки и техническую документацию. Значительная часть изделий, выпускавшихся на обанкротившихся предприятиях, в настоящее время продолжает изготовляться АО «НПО «Курганприбор». Муратов является председателем Совета директоров АО «НПО «Курганприбор».

В мае 2010 года избран председателем Совета промышленников и предпринимателей по Курганской области.

Сергей Муратов активно занимается общественной деятельностью. Он является заместителем председателя Общественной палаты Курганской области, президентом Федерации самбо и дзюдо Курганской области.

Он участвует в благотворительных мероприятиях, руководит фондом имени Святого Благоверного князя Александра Невского, который финансирует работу православной школы, издаёт православно-патриотический журнал «Русское поле Зауралья». По его инициативе и при активном участии построены храмы в Лебяжье и на территории «Курганприбора», в сентябре 2007 года установлен бюст Александра Невского в заводском сквере.

В 2004 году окончил Уральскую академию государственной службы. В 2005 году в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук защитил диссертацию кандидата экономических наук. В 2008 году повысил квалификацию в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации по программе «Оборона и безопасность Российской Федерации».

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

13 сентября 2015 года избран депутатом Курганской областной думы VI созыв​а от одномандатного избирательного округа № 2 — Центральный избирательный округ (город Курган). Число избирателей, внесенных в список составило 45329 чел., Муратов получил 4800 голосов, Василий Александрович Кислицын (КПРФ) — 2833, Анатолий Александрович Соколов (Справедливая Россия) — 1609, Ирина Александровна Быкова (ЛДПР) — 1275, недействительных бюллетеней — 337. Член фракции политической партии «Единая Россия», член комитета по экономической политике.

По данным выборов 2015 и 2020 годов место жительства Кетовский район, село Кетово.

13 сентября 2020 года был избран депутатом Курганской областной думы VII созыва (на выборах возглавлял территориальную группу № 14 «Притобольная»).

25 сентября 2020 года наделён полномочиями сенатора Российской Федерации представителем от Курганской областной думы». На голосовании была выдвинута только кандидатура Муратова. «Счётная комиссия установила: число бюллетеней за — 33, против — 0. 23 сентября 2020 года кандидатуру Муратова на данный пост предложил губернатор региона Вадим Михайлович Шумков.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2016 год
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Благодарственное письмо Президента Российской Федерации
 Звание «Почётный гражданин Курганской области»
 Почетная грамота Губернатора Курганской области с вручением наградного знака «За заслуги»
 Знак отличия Губернатора Курганской области «За благое дело»
 Медаль «В честь 90-летия Бахирева В. В.»
 Золотая медаль преподобного Сергия Радонежского
 Юбилейная медаль «100-летие восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви». 
 Юбилейная медаль «300-летие начала государственного оружейного производства в городе Туле»

Семья 
Женат, отец двух дочерей. Жена - Светлана Муратова. По состоянию на 2020 год она владела несколькими производственными и строительными предприятиями в Курганской области. 

Дочь Мария Теребенина Её муж Фёдор Владимирович Теребенин — глава регионального исполкома ОНФ в Курганской области.

Дочь Ксения Авдалова. Её муж Юрий Александрович Авдалов — председатель совета директоров АО «Кургандормаш».

Примечания 

Члены «Единой России»
Персоналии:Лебяжьевский район
Выпускники Курганской сельскохозяйственной академии
Выпускники Уральского института управления
Депутаты Курганской областной Думы
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине